Wildcat Creek (englisch für ‚Wildkatzen-Bach‘) ist der Name folgender Fließgewässer in den Vereinigten Staaten:

 Wildcat Creek (Grand River), in Missouri
 Wildcat Creek (Kansas River), in Kansas
 Wildcat Creek (Lackawanna River), im Lackawanna County, Pennsylvania
 Wildcat Creek (Siuslaw River), im Lane County, Oregon
 Wildcat Creek (Wabash River), in Indiana
 Wildcat Creek (Wachita Creek), in Missouri